Чунцин:

 Чунцин — город центрального подчинения в центральной части Китая.
 «Чунцин» — китайский футбольный клуб из города Чунцин, существовал в 2010—2013 годах.
 «Чунцин Лифань» — китайский футбольный клуб из города Чунцин (ранее назыв. «Цяньвэй Хуаньдао» и «Чуньцин Цичэ»), основан в 2000 году.
 Чунцин Цзянбэй — аэропорт в районе Юбэй города Чунцин, Китай.
 Чунцин — порода собак.